Allsvenskan i handboll 1947/1948 vanns av Redbergslids IK.

Slutställning

Skytteligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1947
Sport i Sverige 1948
1947/1948
Handbollssäsongen 1947/1948